stolon – rodzaj strzępek u niektórych grzybów
 stolon – rodzaj pędu w roślinach.
 stolon – rodzaj odgałęzienia polipa u niektórych gatunków zwierząt.